Morelos ist der Name folgender mexikanischer Municipios:
**Municipio Morelos (Chihuahua)
**Municipio Morelos (Coahuila)
**Municipio Morelos (México)
**Municipio Morelos (Michoacán)
**Municipio Morelos (Zacatecas)